Onderdistrict in Indonesië
 Tasikmadu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tasikmadu (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tasikmadu (Lowokwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tasikmadu (Palang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Tasikmadu (Watulimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java